Avraham "Avi" (Moshe) Dichter (* 1952), homme politique israélien ;
 Ernest Dichter (1907–1991), psychologue et expert en marketing ;
 Misha Dichter (né en 1945), pianiste américain ;
 Wilhelm Dichter (* 1935) (pl).